Троян може да се отнася за:
 Троян, град в Северна България
 Троян (България), село в Южна България
 Троян (Украйна), село в Южна Украйна
 Троян (митология), персонаж от славянската митология